NOB steht für:
 Nord-Ostsee-Bahn (Deutschland), eine Eisenbahngesellschaft
 Schweizerische Nordostbahn, eine ehemalige Eisenbahngesellschaft
 Nederlands Omroepproduktie Bedrijf, ein Dienstleister für Fernsehproduktionen in den Niederlanden und Deutschland
 Narodno-oslobodilačka borba, eine Partisanenbewegung in Kroatien, die sich während des Zweiten Weltkrieges gegen die faschistische Okkupation richtete
 Narodno Osvobodilna Borba, Partisanenbewegung in Slowenien während des Zweiten Weltkrieges
 Nitrit oxidierende Bakterien, siehe Nitrifizierer
 Nosara Airport (IATA-Code), Flughafen von Nosara, Provinz Guanacaste, Costa Rica
 Bahnhof Oberferrieden (DS100-Code)

Nob steht für:
 Nob, in der Bibel erwähnter Ort, nördlich und in der Nähe von Jerusalem
 Nob Hill, Stadtteil von San Francisco
 Nob Island, Insel in der Gruppe der Anagram Islands, Wilhelm-Archipel, Antarktis

nob steht für:
 Bokmål (ISO-639-2-Code)

Siehe auch:
 Noob
 NOP
 Nopp

NOB